Я́нис Ка́жоциньш (; род. 11 мая 1951 года, Питерборо) — британский и латвийский военный деятель. Заместитель начальника штаба НВС. Бригадный генерал вооруженных сил Великобритании. Работал на дипломатической службе Великобритании. Военный атташе в балтийских странах.

Биография 
Родился в семье одного из высших офицеров Латышского легиона СС Индулиса Кажоциньша и его супруги Шарлотты.

В 1972 году получил степень бакалавра по философии в университете Ноттингем. В 1973 году окончил Королевскую военную академию в Сандхерсте и начал службу в армии, поскольку «в то время СССР в военном отношении был очень силен и очень агрессивен. И Запад его боялся», а Янису хотелось уберечь Европу от новой войны.

В 1984 году закончил курсы старших штабных офицеров Великобритании.

В 1989—1991 гг. служил офицером британской Рейнской армии в Германии, Великобритании и на Среднем Востоке.

В 1991—1993 гг. командовал британским 2-м артиллерийским полком в Германии и Северной Ирландии.

В 1994 году приехал в Прибалтику как первый военный атташе Великобритании в Латвии, Литве и Эстонии.

В 1995—1997 гг. стал заместителем начальника штаба Национальных вооруженных сил Латвии.

В 1997 году вернулся в Великобританию и до 2000 г был начальником штаба британской 4-й дивизии в Англии. По окончании службы на это должности досрочно уволился из вооруженных сил Великобритании в звании бригадного генерала.

В 2000—2001 гг. командовал группой британских советников в Центральной Европе и учебных подразделений в Чехии.

В 2001—2002 гг. — британский военный советник командира вооруженных сил Словакии.

С 2003 года начал работать в Латвии и по май 2013 года был директором контрразведывательной спецслужбы «Бюро по защите Конституции». В 2012 году объявил, что больше не будет претендовать на этот пост, что президент Латвии Андрис Берзиньш прокомментировал так, что главой такой службы должен быть «латвийский латыш», а не представитель эмиграции. Накануне в прессе прозвучала информация о том, что спецслужбы, в том числе ведомство под руководством Кажоциньша, занимаются сбором компрометирующей информации на политиков из партий «Согласие» и «Всё для Латвии!»

Своими достижениями на посту главы Бюро Кажоциньш считал вступление Латвии в ЕС и НАТО в 2004 году, так как ещё за год до этого «это было под вопросом — по соображениям безопасности». При Кажоциньше Латвия начала участвовать в работе Комитета гражданской разведки НАТО, в 2011 году председательствовала в нём.

В 2013 году был награждён Крестом признания. С июня 2013 года — внештатный советник министра обороны Артиса Пабрикса по вопросам международной безопасности и информационных технологий.

В декабре 2013 года возглавил Общественную комиссию по оценке трагедии в Золитуде, но 18 декабря вышел из состава комиссии.

После избрания на пост президента Эгила Левита является его советником по вопросам национальной безопасности, секретарём Совета национальной безопасности.

Увлечения 
Помимо родных латышского и английского, владеет французским и немецким языками, русским языком и латынью на начальном уровне. В молодости читал русскую литературу, в которой отдавал предпочтение Тургеневу, а не Достоевскому.

Семья 
Отец Яниса Кажоциньша Индулис (1917—2000) с начала нацистской оккупации Латвийской ССР возглавил группу шуцманов и «полицию самоохраны» в Платерской волости Рижского уезда. В августе 1944 года его призвали в Латышский легион Ваффен СС, где назначили офицером связи между Люфтваффе и учрежденным немцами «латвийским самоуправлением». Как один из лидеров Латышской молодежной организации (Latvju jaunatnes organizācijа) он помогал вербовать несовершеннолетних латышей во вспомогательный персонал авиационных частей (Luftshilfe). С мая по 9 сентября 1944 года таким образом было призвано 4139 юношей, из которых 3614 были признаны годными к службе. По итогам военных действий 887 «помощников» погибло, что составляет четверть списочного состава. Латышский эмигрантский историк Х.Биезайс считает, что «призыв латышских школьников в гитлеровскую армию является тягчайшим преступлением, которое Данкерс и генеральные директора (латвийского самоуправления) совершили против латышского народа».

В 1945 году И.Кажоциньш попал в плен к советским войскам в Чехословакии, выдал себя за немца и под чужой фамилией трудился как простой военнопленный, а не офицер, на Волгострое, а затем в Рыбинске. В 1948 году его освободили и вывезли в Германию, откуда он перебрался в Великобританию, где работал учителем в латышской школе. В 1978 году заочно окончил вуз и получил степень бакалавра истории, написал около 140 работ.

Награды 
Латвия
 Орден Виестура I степени (16 октября 2004).
 Крест Признания I степени (27 апреля 2007).
 Орден Трёх звёзд II степени (12 апреля 2013).

Эстония
 Орден Креста земли Марии III степени (4 февраля 2015).

Великобритания
 Орден Британской империи военного дивизиона степени командора (29 июня 1991).
  (26 апреля 1994).

Примечания

Источники 
 «Воины трех армий», Латвийское телевидение, 90г.
 Закон ЛР «Par Jāņa Kažociņa atzīšanu par Latvijas pilsoni» («LV», 52 (2817), 03.04.2003.)

Ссылки 
 Латвийский Джеймс Бонд газета «Час», 21.06.2006
 [riga.rosvesty.ru/news/1358/ Интервью Яниса Кажоциньша газете «Latvijas avīze», 2010 г.]

Руководители спецслужб
Бригадиры (Великобритания)
Военные атташе Великобритании
Военные Латвии